Валлеве () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Бергамо.

Население составляет 138 человек (2008 г.), плотность населения составляет 9 чел./км². Занимает площадь 15 км². Почтовый индекс — 24010. Телефонный код — 0345.

Покровителями коммуны почитаются святые апостолы Пётр и Павел, празднование 29 июня.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.valleve.bg.it/BremboNet/portale/CadmoDriver_s_63267

Ссылки 
 http://www.comune.valleve.bg.it/BremboNet/portale/CadmoDriver_s_63267
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/